Chiesa di Santa Maria in Piazza – a Fondi
 Chiesa di Santa Maria in Piazza – a Lucca
 Chiesa di Santa Maria in Piazza – a Mogliano